Bathildis van Schaumburg-Lippe (1873-1962), dochter van Willem Karel van Schaumburg-Lippe en Bathildis van Anhalt-Dessau
Bathildis van Schaumburg-Lippe (1903-1983), dochter van Albrecht van Schaumburg-Lippe en Elsa van Württemberg, nichtje van de voorgaande